species (diritto)
 Specie mortale, film di fantascienza del 1995